L'édition 2018 du tournoi de tennis de Suisse se déroule du 9 au  à Lugano, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elise Mertens remporte l'épreuve en simple, Kirsten Flipkens et Elise Mertens celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de la Suissesse Belinda Bencic, blessée au pied.

Pendant le tournoi 
Les premiers jours du tournoi sont perturbés par la pluie. De ce fait, les quarts de finale et demi-finales en simple sont joués le samedi.

Lauréates 
Elise Mertens remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Aryna Sabalenka.

En double, Kirsten Flipkens et Elise Mertens remportent leur  ensemble en battant en finale Vera Lapko et Aryna Sabalenka. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
 
 

WTA 2018
Bienne
Sport en Suisse en 2018
Tennis en avril 2018